CompCert — проект по созданию официально верифицированных компиляторов. В рамках проекта разработан компилятор CompCert C для языка С (стандартов ISO C90 / ANSI C  с некоторыми незначительными ограничениями и отдельными расширениями, вдохновленные последующими стандартами), а также полностью написана и продемонстрирована система верификации Coq. Основной разработчик — Ксавье Лерой. У этого компилятора есть машинная проверка того, что  сгенерированный код ведет себя так же, как и исходный код. Компилятор позволяет генерировать машинный код для архитектур процессора PowerPC, ARM и x86.

Мотивация 
Поскольку компиляторы являются очень сложным программным обеспечением, они часто страдают от большого количества багов. Например, они не могут генерировать код, соответствующий исходному коду. Эти баги могут привести к очень серьезным последствиям в критических областях. Таким образом, цель CompCert в создании формально верифицированного компилятора с математическими гарантиями.

Реализация 
Код, сгенерированный CompCert, примерно вдвое быстрее, чем сгенерированный GCC без оптимизации и немного медленнее, чем сгенерированный с более высокими уровнями оптимизации.

См. также 
 Формальная верификация
 Формальные методы

Примечания

Ссылки 
http://compcert.inria.fr/
 https://www.absint.com/compcert/

Функциональные языки программирования
Компиляторы
Формальные методы
Логика в информатике